Sergelen kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Sergelen (distrikt i Mongoliet, Dornod), 
 Sergelen (distrikt i Mongoliet, Töv), 

Robotskapade Mongolietförgreningar